Kabinett Kalvītis bezeichnet mehrere Regierungen Lettlands:

 Kabinett Kalvītis I (2004–2006)
 Kabinett Kalvītis II (2006–2007)